Villa Concepción steht für folgende Orte in Bolivien:

 Villa Concepción (Cotagaita), Ortschaft im Departamento Potosí
 Villa Concepción (Palos Blancos), Ortschaft im Departamento La Paz